Höghället kan syfta på följande platser:

Finland 

 Höghället, Borgå, Nyland, 
 Höghället, Lovisa, Nyland,

Se även
Höghäll
Höghällen

Robotskapade Finlandförgreningar